Wiersdorff ist der Familienname folgender Personen:

 Curt Eichert-Wiersdorff (1887–1969) deutscher Unternehmer in der Zuckerindustrie, Offizier und Ministerialbeamter.
 Walter Wiersdorff (1853–1932), deutscher	Zuckerfabrikant, Gutsbesitzer und Politiker, Abgeordneter im Preußischen Abgeordnetenhaus